Washington Park – CDP dell'Arizona
Washington Park – città della Carolina del Nord
Washington Park – CDP della Florida
Washington Park – villaggio dell'Illinois